Insulaner (hrvatski vojnik), naziv za vojnike Zrinskog s područja Međimurja
 na njemačkom, naziv za jednog ili više stanovnika Zapadnog Berlina, koji je bio "otok" (njem. Insel) u sovjetskoj okupacijskoj zoni odnosno poslije Njemačkoj Demokratskoj Republici
 na njemačkom, naziv za jednog ili više stanovnika Steinstückena, jednoj od eksklava ("otoka") koja je pripadala Zapadnom Berlinu, a nalazila se usred sovjetske okupacijske zone odnosno poslije Njemačke Demokratske Republike
 ime jednog berlinskog kabarea, Die Insulaner
 ime brda šute u Berlin-Schönebergu, Insulaner (brdo)